Il singolare femminile  del torneo di tennis Bundaberg Tennis International 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Sandra Zaniewska che ha battuto in finale Shūko Aoyama 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Yurika Sema (quarti di finale)
 Isabella Holland (quarti di finale)
 Sacha Jones (quarti di finale)
 Monique Adamczak (secondo turno)

 Akiko Ōmae (quarti di finale)
 Arina Rodionova (secondo turno)
 Sandra Zaniewska (campionessa)
 Junri Namigata (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bundaberg Tennis International 2012